QRS bezeichnet:
 QRS-Komplex, eine Gruppe von Ausschlägen im Elektrokardiogramm
 Bedeutung für „Geben Sie langsamer“ beim Morsen, siehe Q-Schlüssel

QRS